«Девушка, которая продаёт рыбу» () — короткометражный американо-российский кинофильм 2022 года румынского режиссёра Алекса Настою. В главной роли актриса Рина Гришина.

Сюжет 
Лиза изо всех сил пытается справиться с двойной жизнью, которую она ведёт, и боится, что ей, возможно, придётся выбрать лишь одну из них.

В ролях 
 Рина Гришина — Лиза Лид
 Анна Вимейстер — агент (озвучка)
 Марк Джеймс Иданмал — рассыльный (озвучка)

Производство 
Съёмки фильма проходили в Лос-Анджелесе. Его премьера состоялась 7 февраля 2022 года в США.

Награды и номинации 
 Best Actor / Director Awards 2022
 Победа в номинации «Лучшая актриса в экспериментальном фильме» (Рина Гришина)
  DigiFest 2022
 Победы в номинации  «Лучший фильм»  и Почётное упоминание за выдающееся исполнение (Рина Гришина)

 Filmfest Bremen 2022
  Номинация в категории  «Лучший короткометражный инновационный  фильм»

 Hollywood Boulevard Film Festival 2022
  Номинация в категории  «Лучший экспериментальный  фильм»

 Independent Shorts Awards 2022
 Почётное упоминание жюри

 Long Island International Film Expo 2022
  Номинация в категории  «Лучший короткометражный  фильм»

  New York Movie Awards 2022
 Диплом за лучшую женскую роль (Рина Гришина)

 Richmond International Film Festival 2022
  Номинация в категории  «Лучший экспериментальный короткометражный  фильм»

 LA Feedback Film Festival 2022
 Премия за лучшую женскую роль (Рина Гришина)

Критика 
По мнению обозревателя Filmfest Bremen Марка Сифрина: «Это довольно забавная комедия об эгоцентризме в социальных сетях. Если 20-30 лет все хотели стать голливудскими звёздами, то теперь многие хотят быть популярными блогерами. Название фильма „Девушка, которая продаёт рыбу“, но его героиня рыбу терпеть не может. Возможно, это метафора того, как часто мы продаём наши души, делая то, что нам не нравится, только из-за денег».

Примечания

Ссылки 
 
 The Girl Who Is Selling Fish Short Film, Audience Feedback from March 2022 Experimental Film Fest

Короткометражные фильмы России
Фильмы на английском языке
Фильмы России 2022 года
Короткометражные фильмы США
Фильмы США 2022 года